Сизых Иван Егорович (1925—2001) — советский шахтёр, бригадир Новокузнецкого шахтопроходческого управления,
Герой Социалистического Труда (1971), Почётный шахтёр, лауреат премии Кузбасса, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 17 января 1925 года в селе Александровка Павлодарской области (Казахская ССР).

В 1943 году в годы войны с эшелоном мобилизованных из Казахстана попал в г. Новокузнецк Кемеровской области. В феврале 1943 года принят горнорабочим в Новокузнецкое шахтостроительное управление. Осенью 1943 года Иван Егорович стал помощником звеньевого.

В 1952 году Сизых Иван Егорович стал бригадиром шахтостроительной бригады проходчиков. В этой должности он проработал до выхода на пенсию в 1991 году.

С 1957 по 1959 годы работал на строительстве шахты в Монголии.

Сизых И. Е. строил шахты «Байдаевская», «Абашевская», «Зыряновская», «Нагорная», «Юбилейная», «Распадская» и другие в г. Новокузнецке и Кемеровской области. Бригаде, которой руководил Иван Сизых, принадлежит несколько рекордов, в том числе республиканских и мировых.

В апреле 1963 года на строительстве шахты «Юбилейная» в г. Новокузнецке установлен первый рекорд проходки стволов шахты — рекорд Кузбасса.

В январе 1969 года на строительстве шахты «Абашевская» в г. Новокузнецке установлен рекорд проходки в РСФСР.

В августе 1969 года на строительстве шахты «Абашевская-2» в г. Новокузнецке установлен новый рекорд проходки в РСФСР.

В 1971 году дал первый уголь крупнейшей в СССР шахты «Распадской» в г. Междуреченске Кемеровской области.

В 1975 году на строительстве шахты «Распадская» в г. Междуреченске Кемеровской области был установлено несколько рекордов — скорость проходки составила в среднем более 110 метров ствола, вместо 70 по нормативу.

Был членом КПСС. Умер в 2001 году, похоронен в г. Новокузнецке Кемеровской области в посёлке Абашево.

Семья 
Жена Анна Васильевна (1925—2000). Вместе с супругом воспитала троих детей:
 старшая дочь Валентина (род. 1951) в настоящее время на пенсии,
 младшая дочь Лариса (род. 1953) работает заместителем директора по хозяйственной части школы № 83 в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка,
 сын Владимир (род. 1955) работает заместителем директора по общим вопросам завода «Сибэлектро» в г. Новокузнецке.

Связь времён не прерывается, уже второе и третье поколение фамилии Сизых работает на шахтах области. Общий же трудовой стаж династии Сизых — более 320 лет.
Внук Евгений работает проходчиком 5 разряда в ООО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» в г. Междуреченске на строительстве капитальных горных выработок, как когда-то работал и его дед в Новокузнецком шахтопроходческом управлении. Внук Максим (1985—2007) работал с отцом Валерием Дмитриевичем Пупко (1952—2007) проходчиком на шахте «Ульяновская» в г. Новокузнецке. Внук Максим и зять Валерий погибли при взрыве в шахте 19 марта 2007 года. Внучка Вера работает на шахте Распадская с 2006 года в отделе кадров.

Родные братья Ивана Егоровича: Василий, Михаил, Николай, Пётр, Сергей работали шахтёрами. Старший брат Василий, работая на шахте в г. Караганде во время войны заболел воспалением лёгких и умер. Другие братья работали проходчиками, строителями шахт в г. Новокузнецке. Все неоднократно награждаемы высокими правительственными наградами.

Брат Сергей — первый в Кузбассе полный кавалер (1983 год) Ордена Трудовой Славы всех трёх степеней.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1971) — Указом Президиума Верховного Совета СССР (неопубликованным) от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения».
 Три ордена Ленина (1957, 1966, 1971).
 Кавалер трёх степеней знака «Шахтёрская слава».
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «За трудовое отличие» (1953).
 Медаль «За трудовую доблесть» (1947).
 Лауреат Государственной премии СССР.
 Лауреат премии Кузбасса.
 Почётный шахтёр.

Память 
 Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 15.04.2009 г. названа улица в г. Новокузнецке (Новобайдаевский микрорайон) — улица братьев Сизых. Славная фамилия навсегда останется в истории строительства шахт Кузбасса.
 В основной общеобразовательной школе № 83 Орджоникидзевского района г. Новокузнецка создан музей шахтёрской династии Сизых.

Примечания

Ссылки 

 
 Шахтёрские бригадиры Кузбасса. Сизых И.Е.

Члены КПСС
Персоналии:Новокузнецк
Герои Социалистического Труда
Лауреаты Государственной премии СССР